2 miejscowości w Polsce: 
 Jabłówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn 
 Jabłówko – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Bobowo